La ninfa mexicana, colibrí hada mexicano o zafiro mexicano (Eupherusa ridgwayi, anteriormente Thalurania ridgwayi) es una especie de ave en la familia Trochilidae.

Distribución y hábitat 
Esta especie de colibrí es endémica del oeste de México.
Sus hábitats naturales son los bosques bajos húmedos subtropicales o tropicales y las plantaciones.
Se encuentra amenazado por pérdida de hábitat. Ha sido considerada conespecífica con Thalurania colombica de América Central y el norte de Sudamérica.

Referencias

Enlaces externos 
 BirdLife Species Factsheet.
 

Thalurania
Aves endémicas de México
Taxones descritos por Edward William Nelson
Animales descritos en 1900